Il singolare del torneo di tennis South African Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Gullikson che ha battuto in finale Harold Solomon 2–6, 7–6, 7–6, 6–7, 6–4.

Teste di serie 

 Harold Solomon (finale)
 Tim Gullikson (campione)
 Peter Fleming (quarti di finale)
 Johan Kriek (semifinali)

 Eliot Teltscher (primo turno)
 Cliff Richey (primo turno)
 Tom Gullikson (quarti di finale)
 Deon Joubert (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1978